Kapranow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Michailowitsch Kapranow (* 1962), russischer Mathematiker
 Wadim Pawlowitsch Kapranow (1940–2021), sowjetischer Basketballspieler und -trainer